Can't Buy Me Love kan syfta på:

 Can't Buy Me Love – en sång av Beatles
 Can't Buy Me Love (film) – en amerikansk romantisk komedi från 1987